Плотина Дукан () — бетонная арочная плотина в мухафазе Сулеймания, Иракский Курдистан. Она перегородила малый заб, тем самым создавая озеро Дукан. Плотина Дукан был построен между 1954 и 1959 годами, в то время как электростанция начала функционировать в 1979 году. Размеры плотины — 360 метров в длину и 116.5 метров в высоту и мощность станции до 400 МВт.

История проекта 

Плотина Дюкан была построена между 1954 и 1959 году как многоцелевая дамба для обеспечения хранения воды, ирригации и гидроэнергетики. Конструкция плотины была разработана Британской Инженерной компанией Binnie & Partners. До заполнения озера Дюкан, район подвергся археологическим исследованиям. На равнине задокументировано около 40 археологических памятников с доказательством присутствия человека, начиная с шестого тысячелетия до нашей эры до настоящего времени. Пять из этих мест, тогда были раскопаны: Tell Bazmusian, Эд-дем, Kamarian, Qarashina и Tell Shemshara. Раскопки в Tell Bazmusian обнаружили храм, датируемый вторым тысячелетием до нашей эры. В Tell Shemshara, был раскопан посёлок шестого тысячелетия до н. э., а также дворец с небольшим архивом глиняных табличек. Жители около 50 деревень в зоне подтопления, около 1000—1200 семей, были переселены на запад озера. Проект электростанции был разработан в 1973 году советской компанией «Гидропроект» и начал функционировать в 1979 году. Из-за отсутствия технического обслуживания и ремонта электростанции, после 30 лет службы оборудование подлежит замене. в 2007 году Всемирный банк выделил 40 млн долларов США на проект по ремонту плотины.

Примечания 

Плотины Ирака
Здания и сооружения, построенные в 1959 году
Экономическая помощь СССР